Lost In The Sound Of Separation — шостий студійний альбом американського рок-гурту Underoath, випущений 30 серпня 2008 року.

Список композицій

Місце у чартах

Джерела 
 Lost In The Sound Of Separation  allmusic
 Lost In The Sound Of Separation  last.fm

Альбоми Underoath
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Tooth & Nail Records